Rigaud kan syfta på följande platser:

Geografi

Frankrike 

 Rigaud, Alpes-Maritimes, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,

Kanada 

 Rigaud (ort i Kanada, Québec, Montérégie, lat 45,48, long -74,30), 
 Rigaud (kommun), Québec, Montérégie,

Personer 
 André Rigaud (1761–1811), haitisk frihetskämpe
 George Rigaud (1905–1984), argentinsk skådespelare
 Hyacinthe Rigaud (1659–1743), fransk porträttmålare 
 John Francis Rigaud (1742–1810), italiensk målare, verksam i England
 Pierre de Rigaud (1698–1778), fransk kolonial ämbetsman

Robotskapade Kanadaförgreningar